Dade County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Dade County (Georgia)
 Dade County (Missouri)
 Miami-Dade County, Florida